Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1974/75. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Предварителен кръг

1/16 финали

Групова фаза 
Първа група

Класиране

Втора група

Класиране

Трета група

Класиране

Четвърта група

Класиране

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Голмайстори на турнира

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7